Alexandre Deulofeu – politico e filosofo spagnolo
 Gerard Deulofeu – calciatore spagnolo